Norges landslag i innebandy kan betyda:

Norges damlandslag i innebandy
Norges herrlandslag i innebandy